Влодзімеж Кригєр — польський хокеїст, учасник Зимових Олімпійських ігор-1928.
 Флоріан Кригєр (Florian Krygier) — польський футболіст і тренер, один із творців команди «Погонь (Щецин)».
 Тодд Кригєр — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

 Кригєр (герб) — польський шляхетський герб.